Do soutěže ženské čtyřhry na tenisovém turnaji Japan Women's Open 2014 nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájcem titulu byl pár Kristina Mladenovicová a Flavia Pennettaová, jehož členky nestartovaly společně. Pennettaová zvolila start na paralelně probíhajícím Tianjin Open 2014. Spoluhráčkou Mladenovicové se stala polská deblová specialistka Klaudia Jansová-Ignaciková, s níž skončila v úvodním kole na raketách Arruabarrenové a Mariové.

Deblovou soutěž vyhrála japonsko-česká nenasazená dvojice Šúko Aojamová a Renata Voráčová, která ve finále zdolala španělsko-německý pár Lara Arruabarrenová a Tatjana Mariová hladce 6–1 a 6–2.

Každá z vítězek si do žebříčku WTA ve čtyřhře připsala 280 bodů. Obě šampiónky získaly první společný titul. Aojamová vyhrála osmou a Voráčová devátou kariérní trofej ze čtyřhry okruhu WTA Tour.

Nasazení párů 
  Čan Chao-čching /  Čan Jung-žan (semifinále)
  Klaudia Jansová-Ignaciková /  Kristina Mladenovicová (1. kolo)
  Lisa Raymondová /  Samantha Stosurová (čtvrtfinále)
  Darija Juraková /  Megan Moultonová-Levyová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Japan Women's Open
WTA Tour 2014
Tenis v Japonsku v roce 2014